«Пя́тница, 13-е» () — американо-канадский телесериал ужасов, транслировавшийся телеканалами США и Канады с 1987 года по 1990 год. Является частью одноимённой франшизы, однако название — единственное, что связывает сериал с фильмами о Джейсоне Вурхизе.

Сюжет 
Торговец антиквариатом Льюис Вендреди ( — пятница) заключил договор с дьяволом — в обмен на богатство, магическую силу и бессмертие он должен продавать в своём магазине «Антиквариат Вендреди» проклятые вещи — такие как маленький антикварный радиоприёмник, дающий безошибочные ответы на любой вопрос, куртка японского лётчика-камикадзе, делающая своего владельца невидимым, набор театрального грима, способный превратить любого в писаного красавца и т. п. Свойства вещи определялись исключительно фантазией Льюиса и, как правило, основывались на человеческих пороках, являясь при этом практически неуничтожимыми. Ублажая слабости владельца, вещь вынуждала его убивать, принося выгоду только в случае чьей-то смерти, а расплатой за её использование была, конечно, человеческая душа.

Однажды Льюис нарушает условия договора и гибнет. «Антиквариат Вендреди» наследуют его дальние родственники, никогда раньше не встречавшиеся друг с другом: девушка по имени Микки Фостер и её кузен Райан Дэллион. Микки и Райан успевают продать часть находящегося в магазине товара, прежде чем появляется Джек Маршак, старый друг Льюиса, также занимавшийся оккультизмом и объясняет незадачливой парочке, что они натворили. Теперь они должны вернуть в магазин все проклятые вещи, проданные ими и Льюисом, чтобы спасти свои души от проклятия. Вещи следует поместить в специальное хранилище в подвале магазина, где их сила будет ограничена.

Большинство эпизодов сериала посвящены людям, которые используют проклятые вещи ради собственной выгоды или мести и попыткам Микки, Райана и Джека Маршака их вернуть (в большинстве случаев владельцы отнюдь не спешат с ними расставаться, хотя вещи демонстрируют свои свойства только в обмен на человеческое жертвоприношение). Задачу также осложняет тот факт, что проклятые вещи обладают интеллектом, а некоторые даже даром речи: такие как радиоприёмник (эпизод «А теперь новости») или кукла (эпизод «Наследство»). Некоторые эпизоды посвящены столкновениям героев с духом умершего Льюиса и другими силами зла.

Актёры и персонажи 
 Луиза Роуби — Мишель «Микки» Фостер (Michelle «Micki» Foster)
 Джон Д. ЛеМэй — Райан Дэллион (Ryan Dallion)
 Крис Виггинс — Джек Маршак (Jack Marshak)
 Стив Монарк — Джонни Вентура (Johnny Ventura)
 Элиас Зару — Рашид (Rashid)
 Р. Г. Армстронг — Льюис Вендреди (Lewis Vendredi)

Производство 
Первоначально сериал должен был называться «13-й час», однако один из продюсеров, Фрэнк Манкузо-Младший, исходя из маркетинговых соображений, переименовал его в «Пятница, 13-е», чтобы привлечь дополнительное внимание аудитории. Несмотря на название, сериал не имеет никакой сюжетной связи с серией фильмов ужасов о Джейсоне Вурхизе.

Релиз

Награды

Выход на видео 
Компания «CBS Home Entertainment» (подразделение «Paramount») выпустила все три сезона сериала на DVD в первом регионе в 2008—2009 годах.

Повторы

Интересные факты 
 Хотя сериал не имеет сюжетной связи с одноименной серией фильмов, многие из принимавших участие в его создании работали также на съёмочных площадках кинофильмов о Джейсоне Вурхизе, а Джон Д. ЛеМэй исполнил главную мужскую роль в фильме «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад» (1993).
 Среди поклонников сериала долгое время ходил слух, что один из последних эпизодов должен быть посвящён хоккейной маске Джейсона Вурхиса, которая якобы является одной из проклятых вещей, созданных Льюисом Вендреди. Однако позже авторы пояснили, что у них никогда не было мыслей о том, чтобы официально связать франшизу с сериалом.
 В 2009 году в США начался показ телесериала «Хранилище 13», с очень схожим сюжетом — двое молодых людей под руководством более старшего и мудрого товарища, занимаются розыском неких мистических предметов которые следует хранить в специальном защищённом хранилище. В связи с этим правообладатель, американский телеканал Syfy Universal был обвинен в плагиате.

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный фан-сайт
 Описание серий 1 сезона на русском
 Описание серий 2 сезона на русском
 Описание серий 3 сезона на русском

Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Телесериалы США, запущенные в 1987 году
Телесериалы США, завершённые в 1990 году
Научно-фантастические телесериалы Канады